Termin UGL ima više značenja.
 Gelan tetrasaharidna nezasićeno glukuronilna hidrolaza, enzim
 Hidrolaza nezasićenog hondroitinskog disaharida, enzim